Бестя́х (, в переводе Сосновый) — топоним в Якутии.

 Бестях — река, левый приток Лены.
 Бестях — село в Жиганском улусе Якутии.
 Бестях — село в Хангаласском улусе Якутии (до 1999 года — пгт Верхний Бестях).
 Бестях — река, левый приток р. Ундюлюнг, координаты 65°54'	125°09'.
 Бестях — озеро, на правом берегу нижнего течения р. Ундюлюнг, юго-западнее озера Аччыгый-Сыалах, координаты 66°16'	124°30'.
 Бестях — река, правый приток р. Ундюлюнг, координаты 66°06'	124°51'.
 Бестях — река, правый приток р. Хоруонгка, координаты 66°18'	122°16'.
 Бестях — река, правый приток р. Ходусалах, координаты 66°02'	123°03'.
 Бестях — река, левый приток р. Баты-Куонара-Сяне, координаты 66°42'	122°09'.
 Бестях — река, правый приток р. Эмпере, координаты 65°19'	119°07'.
 Бестях — река, правый приток р. Хання, координаты 65°11'	116°52'.
 Бестях — падь в верховье р. Бестях, координаты 65°06'	118°43'.
 Бестях — река, правый приток р. Тенгкелях, координаты 65°11'	118°40'.
 Бестях — река, левый приток р. Бурут-Сяне, координаты 66°59'	122°39'.
 Бестях — река, левый приток р. Тирехтях, координаты 66°17'	124°48'.
 Бестях — озеро, на левом берегу среднего течения р. Диппа, координаты 64°29' 121°31'.
 Бестях — река, правый приток р. Линде, координаты 65°01'	123°01'.
 Бестях — река, левый приток р. Кем-Юрях, координаты 64°16'	117°48'.
 Бестях — река, правый приток р. Бахынай, координаты 65°54'	123°41'.
 Бестях — река, правый приток р. Тяня, координаты 59°01'	119°55'.
 Бестях — река, правый приток р. Куччугуй-Сугжу, координаты 59°15'	118°55'.
 Бестях — река, правый приток р. Сюкдю, координаты 59°38'	120°52'.
 Бестях — река, правый приток р. Бугарытта, координаты 59°28'	123°34'.
 Бестях — река, левый приток р. Тяня, координаты 58°41'	120°29'.
 Бестях — река, левый приток р. Улахан-Дикимде, координаты 59°06'	122°09'.
 Бестях — река, левый приток р. Верхний Метрополь, координаты 57°46'	131°29'.
 Бестях — падь на левом берегу р. Чабда, координаты 59°38'	134°23'.
 Бестях — река, левый приток р. Амга, координаты 59°49'	128°35'.
 Бестях — урочище, в правобережье р. Кенгкеме, координаты 61°50'	128°42'.
 Бестях — река, левый приток р. Дянгых, координаты 61°05'	129°46'.
 Бестях — река, правый приток р. Бала-Балы, координаты 62°11'	135°07'.
 Бестях — река, правый приток р. Бёрё-Уялах, координаты 62°35'	133°53'.
 Бестях — река, левый приток р. Молбо, координаты 59°39'	119°15'.
 Бестях — река, правый приток р. Амга, координаты 60°35'	131°27'.
 Бестях — урочище, северо-западнее истока р. Бестях-Юрях, координаты 60°43'	131°30'.
 Бестях — урочище, в правобережье р. Кенгкеме, координаты 62°36'	129°18'.
 Бестях — урочище, на правом берегу р. Кенгкеме, координаты 62°34'	129°16'.
 Бестях — урочище, на левом берегу р. Быракан, координаты 63°27'	121°04'.
 Бестях —остров, в русле р. Лена координаты 62°12'	129°58'.
 Бестях — урочище, на о. Эселях, в русле р. Лена, координаты 62°09'	129°57'.
 Бестях — озеро, в правобережье р. Тамма, координаты 61°37'	130°01'.
 Бестях — река, правый приток р. Тарын, координаты 60°10'	120°48'.
 Бестях — озеро, на левом берегу р. Бестях, координаты 61°37'	128°15'.
 Бестях — урочище, в правобережье р. Кенгкеме, координаты 62°50'	129°04'.
 Бестях — озеро, в левобережье р. Алдан, координаты 63°19'	131°25'.
 Бестях — озеро, на левом берегу р. Лена, северо-восточнее оз. Белое, координаты 63°28'	129°07'.
 Бестях — озеро, в левобережье р. Лена, южнее оз. Улахан-Тюгене, координаты 63°11'	129°17'.
 Бестях — река, правый приток р. Киенг-Толон-Юряге, координаты 63°27'	126°44'.
 Бестях — озеро, на левом берегу р. Лена, координаты 63°35'	128°03'.
 Бестях — озеро, в правобережье р. Ханчылы, координаты 62°39'	128°49'.
 Бестях — озеро, в правобережье р. Бестях-Юрях, координаты 64°01'	126°25'.
 Бестях — озеро, на левом берегу среднего течения р. Лена, координаты 64°22'	126°20'.
 Бестях — река, левый приток р. Кюэнелекян, координаты 68°24'	110°54'.
 Бестях — урочище, на правом берегу р. Оркютей, координаты 63°51'	114°43'.
 Бестях — урочище, в правобережье р. Хотугу-Дюнкун, координаты 62°35'	112°11'.
 Бестях — озеро, на правом берегу р. Марха, координаты 63°31'	118°44'.
 Бестях — озеро, на левом берегу р. Лена, южнее оз. Баргы, координаты 63°32'	128°07'.
 Бестях — река, левый приток р. Улахан-Мурбайы, координаты 61°14'	113°51'.
 Бестях — река, левый приток р. Уэль-Тымпычан, координаты 60°29'	110°36'.
 Бестях — река, левый приток р. Амга, координаты 58°25'	122°32'.
 Бестях — река, впадает слева в протоку Ус-Буолбут, координаты 65°18'	124°09'.

См. также 
Нижний Бестях (значения)

Примечания